Ро́щино — посёлок в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года являлся административным центром сельского поселения Рощинский сельсовет.

Варианты названия 
 Центральная усадьба свх. № 8 Моздокский

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 275 км.

Расстояние до районного центра: 53 км.

История 
Дата основания: 1932 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Центральная усадьба совхоза № 8 «Моздокский» переименован в посёлок Рощино.

Население 

По данным переписи 2002 года 46 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр
 В 800 м к западу от посёлка расположено общественное открытое кладбище площадью 28000 м²

Образование 
 Детский сад № 9 «Ромашка»
 Средняя общеобразовательная школа № 9

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1954 года
 Братская могила 55 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1967 года
 Памятник В. И. Ленину. 1950 год

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)